Зефтиген () — бывший округ в кантон Берн в Швейцарии. Центр округа — город Зефтиген.

Существовал до 2009 года. С 2010 года коммуны бывшего округа вошли в состав новых округов:
 Бургиштайн, Ваттенвиль, Гурцелен, Зефтиген, Уттиген, Кинерсрюти — в Тун,
 остальные 19 коммун — в Берн-Миттельланд.

Коммуны округа 
<div style="padding:1em 20px 1em 20px; color:#000000;text-align:left;">